Böhr oder Boehr ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Böhr (* 1954), deutscher Politiker (CDU)
 Elke Böhr (* 1943), deutsche Klassische Archäologin
 Georg Heinrich Boehr, deutscher Mediziner (um 1780)
 Josef Böhr (1866-nach 1937), tschechischer Parlamentsabgeordneter
 Karl Peter Böhr (1925–2017), deutscher Architekt
 Oskar Böhr, deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Böer
 Bör
 Boer